Ramsay kan som auktorsförkortning betyda:

 Edward Pierson Ramsay
 Graeme W. Ramsay
 Robert George Wardlaw Ramsay

Robotskapade auktorsförkortningar